Semur kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Semur-en-Auxois, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Semur-en-Brionnais, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Semur-en-Vallon, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire,